Amerikai Egyesült Államok
Enon (Észak-Karolina)
Enon (Kentucky)
Enon (Louisiana)
Enon (Moniteau megye, Missouri)
Enon (St. Charles megye, Missouri)
Enon (Nyugat-Virginia)
Enon (Ohio)
Enon Valley (Pennsylvania)
Enon (Virginia)
Rock Enon Springs (Virginia)
egyéb
Enon (együttes)